O Collegium Musicum de São Paulo (Associação Collegium Musicum de São Paulo) é um coral brasileiro, localizado em São Paulo. Ele foi fundado pelo maestro Ronaldo Bologna em 1961, desde então dedicando-se, ininterruptamente, ao canto coral. O grupo teve como regentes os maestros Roberto Schnorrenberg, Marieddy Rosseto, Abel Rocha e Bruno Facio.

Desde 2014 a regência do Collegium Musicum de São Paulo passou a ser de Nibaldo Araneda. 

Embora especializado no repertório pré-clássico, nos últimos anos, o Collegium Musicum de São Paulo vem afirmando progressivamente sua versatilidade e seu ecletismo por meio da realização de repertórios diversos e tendo sido convidado para participar de encontros e festivais, programas de televisão e rádio, espetáculos teatrais, concertos sinfônicos e óperas, além de manter a produção de seus próprios concertos.

História 

O Collegium Musicum de São Paulo foi fundado em 1961, sob a direção do maestro Ronaldo Bologna. Como conjunto vocal e instrumental, estabeleceu o objetivo de difundir e divulgar a música Medieval, Renascentista e a do início do período Barroco. Nas suas primeiras apresentações, o Collegium Musicum de São Paulo já revelava as possibilidades de vir a se tornar um conjunto original dotado de personalidade e poder interpretativo e, portanto, movimentar as realizações artístico-musicais de nossa cidade.

Os ensaios do coro se iniciaram em 1961 e, em 1962, foram realizadas as primeiras apresentações, em forma de saraus dedicados à música francesa da Idade Média e da Renascença, algumas para solistas e instrumentos, outras para conjunto coral. Ao executar composições de Adam de la Halle, Gilles Binchois, Guillaume Dufay, entre outros mestres da tradição ocidental, destacavam-se as sopranos como Shirley Donadio e Marilena Emmerich; as contraltos Marilena Aquino Tavares e Mariangela Réa; os tenores Henrique Gregori e Samuel Kerr; e os baixos Paulo Herculano e Klaus-Dieter Wolff.

A primeira formação do Collegium Musicum era constituída por Shirley Donadio, Maria Helena Emmerich, Mariangela Réa, Marilena de Aquino, Henrique Gregori, Samuel Kerr, Sandino Hohagen, Klaus Dieter-Wolff e Ronaldo Bologna. Esses cantores eram acompanhados instrumentalmente por Maria Lívia São Marcos ao alaúde, Sandino Hohagen na flauta e Alejandro Ramirez ao violino. Composto, portanto, de quatro vozes femininas e quatro masculinas, o coro executava peças de Josquin Des Prés, Jannequin, Orlando di Lasso e Claudin de Sermisy.

Nesses primeiros anos, o conjunto se caracterizou pelo calor da iniciativa, pela qualidade da performance, pelo sentido de refinamento cultural e artístico característico de sua programação e pela iniciativa de expandir o repertório do coro para além da zona habitual de peças realizadas pelos conjuntos desse gênero, dado o gosto pela pesquisa e seleção de peças de períodos da história da música pouco explorados convencionalmente por conjuntos vocais. Ronaldo Bologna, a quem se atribuiu o êxito alcançado pelo conjunto, recebeu em 1963 uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar na Alemanha e não pode mais dirigir o coro. Foi, então, substituído pelo compositor e maestro Roberto Schnorrenberg, que passou a ser o regente titular do Collegium Musicum de São Paulo.

No ano anterior, Bologna recebera da Associação Paulista de Críticos Teatrais e de Música, o prêmio de melhor regente (1962). Schnorrenberg, como estudioso da música medieval e renascentista, juntamente com Klaus-Dieter Wolff, realizou a manutenção do grupo na realização de peças do período renascentista, além de iniciá-lo no repertório de música barroca, estilo consequente ao estilo do renascimento. Nesse momento, o coro realizou obras de compositores como Pérotin, Josquin des Prés, Thomas Morley, John Dowland, Claudio Monteverdi, entre outros.

A música coral do período histórico em questão era executada, à época de sua composição, por coros masculinos e vozes de crianças. Vários obstáculos práticos e teóricos, como exemplos: as diferenças entre a altura da afinação naquele tempo e no presente; a dificuldade de reunir-se em grupo na década de 60 (por conta da grande influência do regime da Ditadura Militar no Brasil); a necessidade de vozes especiais como a de contratenor; etc. Esses fatores obrigaram o Collegium Musicum de São Paulo a basear suas execuções numa formação de conjunto vocal misto (SATB), considerando, entretanto, que tal não constituía uma alteração dos textos musicais apresentados, mas sim uma adaptação às condições de execução.

Os madrigais renascentistas, em sua época, eram executados por solistas, ou seja, um cantor por parte e se realizavam em ambientes familiares e pequenos. A execução em auditórios de concertos e teatros obriga ao emprego de um maior número de cantores por partes. Desse modo, o Collegium Musicum procurava escolher os madrigais que melhor se prestassem a esse tratamento moderno, embora, não obstante, procurasse preservar em suas execuções um espírito camerístico e madrigalesco.

No ano de 1968, o Collegium Musicum de São Paulo foi responsável pela primeira montagem e estreia brasileira da peça sacra de Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, uma obra exclusivamente para coro, com duas horas de duração, quase um mito na música coral, tal como e à altura do famoso The Messiah. de Händel. Os eventos vinculados a essa obra foram sempre realizados com grande amplitude.

Trata-se de uma peça para dois coros que teve, em todas as suas montagens, a participação de um coro convidado: na primeira montagem participaram o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo e o Madrigal Ars Viva de Santos, com os maestros Schnorrenberg e Klaus-Dieter Wolff. Em 1979, Vespro dela Beata foi remontada pelo próprio Schnorrenberg e contou com a participação do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo e do Madrigal Klaus-Dieter Wolff, que foi regido por Lutero Rodrigues. Em 1988, com direção do maestro Abel Rocha, o Collegium Musicum de São Paulo cantou ao lado do Coral Paulistano (coral do Theatro Municipal, regido, na época, por Abel Rocha). Esses coros sempre tiveram atuação conjunta em diversos eventos, mesmo porque o maestro Schnorrenberg, figura central no contexto coral paulistano, atuava de algum modo junto a todos eles. 

Nessa época, o Collegium Musicum de São Paulo contou também com ativo apoio de Klaus-Dieter Wolff, que, desde sua fundação, cantava no coro e, a partir desse momento, passou a reger o Conjunto Coral de Câmara, do qual foi o fundador. Klaus-Dieter foi uma das mais importantes personalidades – como ser humano e como músico – do cenário musical paulista e brasileiro da época. A vitalidade do movimento coral em São Paulo é, em grande parte, devida às suas atividades. Após a morte de Klaus, em 1974, o Conjunto Coral de Câmara passou a ser regido por Roberto Schnorrenberg. Nesse momento participaram do coro grandes cantores como Marinha Lacerda, Neide Carvalho, Marisa Fonterrada, Samuel Kerr e Nina Montenegro.

Na década de 70, o Collegium Musicum de São Paulo participou de eventos em várias outras cidades, como Curitiba (Paraná) e São José dos Campos (São Paulo), apresentando um repertório renascentista (como na década de 60), que ganhava espaço. Personagens como Helder Parente, professor de música, e Edmundo Hora tratavam do repertório renascentista e preparavam a parte instrumental nos festivais de Música de Curitiba.

A participação do Collegium Musicum de São Paulo nos vários Festivais de Música Sacra – ocasião em que são apresentadas obras de expressão religiosa que representam o ponto culminante do patrimônio da arte musical – foi intensa nos anos 1970. O coral apresentou um repertório pré-clássico, anterior ao século XVIII, com composições de John Bull, Nikolaus Ammerbach, Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Robin Finck, William Byrd, François Couperin, Georg Friederich Häendel, e compositores clássicos como Joseph Haydn e outros. Também nessa década, ocorreram os Festivais Internacionais de Curitiba (1975; 1976; 1977), dirigidos por Schnorrenberg, dos quais o Collegium Musicum de São Paulo participou e foi considerado como coral modelo.

O início da década de 1980 foi de intensificação das apresentações do coro em Festivais, como o XII Festival de Inverno de Campos do Jordão, o Encontro de Corais, o Festival de Natal, etc. Em 1981, sob a regência de Schnorrenberg, o Collegium Musicum de São Paulo montou a comédia madrigalesca Barca de Venezia para Pádua. Foi essa a primeira montagem da obra secular de Adriano Banchieri, uma das obras que é considerada pelos historiadores da música como prenuncio do gênero operístico. A preocupação de Schnorrenberg em trazer à música coral e ao público um repertório novo, ainda não apresentado, levou o Collegium Musicum à montagem dessa obra, que foi apresentada em São Paulo e também levada ao Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meireles. Merecem menção, nessa montagem, as participações da cravista Regina Schlochauer e da organista Dorotéa Kerr.

Schnorrenberg era, a essa altura, o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Musicologia, voltada para a pesquisa e trabalhos teóricos sobre a música brasileira. Isso proporcionou ao coro outra linha de trabalho, a exploração do repertório brasileiro, principalmente, a música do barroco mineiro, cujas peças foram restauradas. Em 12 de outubro de 1983, aos 54 anos, morreu o incansável e grande maestro Schnorrenberg, o Schnô, como era carinhosamente tratado pelos integrantes do coro após a implantação de uma ponte de safena consequente de um enfarte.

O Collegium Musicum de São Paulo e os alunos do mestre mantiveram os compromissos assumidos por Schnorrenberg até o final de 1983. Alguns concertos foram apresentados sem regente. Nesse ano, houve certa desintegração do coro, que acabou por seguir existindo devido à determinação de um grupo de músicos que desejava manter as atividades para conservar viva a proposta de trabalho do coral e a memória de Schnorrenberg.

O final de 1983 e o início de 1984 representaram um período de reestruturação do coro que contou com um novo regente, o então maestro Abel Rocha, que já cantava no coro desde 1980. O grupo, reorganizado, convidou novas pessoas à participação, embora tenha sido um ano de pouca atividade. Entretanto, a partir de 1985, quando o coral foi convidado a participar das comemorações dos 300 anos de nascimento de Bach, as apresentações foram novamente intensificadas e, nas comemorações dos 400 anos de nascimento de Heinrich Schütz, o Collegium Musicum de São Paulo se apresentou com instrumentistas convidados e cantores como Marta Laurito, Julio César Nobre, Eduardo Jahno-Abumrad e Caio Ferraz e, assim, estava novamente estruturado.

Em 1987, o Collegium Musicum apresentou a obra Dido e Enéias, de Purcell, no evento Música no Pátio, juntamente com a Camerata Brasileira, contando com a apresentação e os comentários do maestro Walter Lourenção. O ano de 1988 foi dedicado à remontagem do Vespro della Beata Vergine, sob a direção e regência de Abel Rocha, com a participação do Coral Paulistano, da Camerata Atheneum e da Academia Antiqua.

Na década de 1990, após a reapresentação da obra Dido e Enéias, o maestro Abel Rocha recebeu uma bolsa de estudos para cursar a pós-graduação em Regência de Ópera, na Alemanha. Em seu lugar, a seu convite, assumiu a regência do coro a maestrina Marieddy Rossetto. Apesar da mudança de regente, a proposta de trabalho continuou a mesma e o coral permaneceu com a mesma formação. Sob a regência de Marieddy o coro apresentou, em 1990, 1991 e 1992 obras de Schütz, Hans Leo Hassler, Francis Poulenc, Anton Bruckner, Johannes Brahms, Franz Schubert e William Byrd, com a participação, como solistas, de Martha Herr e Silvia Tessuto, que já tinham participado como coralistas do Collegium e de Carlos Eduardo B. Marcos. 

Em novembro de 1992, o maestro Abel Rocha reassumiu a regência do coro e a participação, durante 1993, em Encontros de Corais, apresentando músicas sacras, e em concertos vários. A primeira gravação para TV foi feita em novembro de 1993, com o concerto Especial de Natal da TV Cultura, Aleluiah, na Igreja do Carmo. A atividade mais proeminente do coro durante o ano de 1994 foi a participação na gravação para a Rádio Cultura do Festival Camargo Guarnieri, uma homenagem ao mais importante compositor de música brasileira erudita contemporânea. Nessa ocasião, o coro apresentou a Missa Diligite, com regência de Abel Rocha. 

O ano de 1995 foi marcado pela participação do coro no Ciclo de Concertos The Best of Opera, na Sala São Luiz, em São Paulo, que teve a direção musical do maestro Abel Rocha. Também nesse ano, o grupo realizou a organização do Festival de Música Sacra, com Abel Rocha e o organista Nelson Rodrigues da Silva. Em 1996, novamente com a participação de Nelson Rodrigues da Silva como organista, o coro participou do II Festival de Música Sacra com obras de Félix Mendelsshon e Antonín Dvorák do repertório sacro romântico, cuja execução ter sido possibilitada pelo fato de que, nesse momento, o Collegium Musicum contava com quarenta integrantes.

No concerto que deu início à programação dos 35 anos de aniversário (em 12 de outubro de 1996), o coro executou uma programação que rememorava o passado, seus programas antigos e seus ex-integrantes. No ano de 1997, o coro participou do III Festival de Música Sacra, num programa dedicado a compositores brasileiros e latino-americanos. 

Em 2014, o Collegium Musicum de São Paulo passou a ser regido por Nibaldo Araneda, que abriu audição para que novas vozes pudessem, também, integrar o grupo, que atualmente passou a ter 30 cantores. Seu ingresso ocorreu após sugestões dos coralistas, diante da saída de Bruno Facio para assumir o Coral Lírico do Theatro Municipal de São Paulo. Araneda possui experiência à frente do Coral Paulistano, do Coral Jovem do Estado e 17 anos como cantor do Coro da OSESP. 

Para essa nova fase, seguindo nas características do grupo, adotou-se um programa sacro, em um repertório de compositores europeus. A proposta foi captar obras novas, até desconhecidas, que fossem novidade até para o mais aficionado pela música coral.

Discografia 
Véspera de Natal – Collegium Musicum de São Paulo e Orquestra Bandolins de São Paulo – 1989
Collegium Musicum de São Paulo – 40 anos - 2001

Ligações externas

Coros do Brasil